Бачбокод () — посёлок(község) в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Посёлок занимает площадь 63,93 км², на которой проживает 3 101 житель.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 карта посёлка